Измирлиев е българско фамилно име, което идва от турския град Измир, на гръцки – Смирна.

Поетът Христо Смирненски носи рожденото име Христо Измирлиев, а Смирненски идва от възприетото и в българския език гръцко име на Смирна.

Личности с такова родово име 
 Алексей Измирлиев (1951), диригент
 Валентин Измирлиев (р. 1947), журналист
 Веселин Измирлиев (р. 1929), журналист и преводач, френски филолог, син на Тома Измирлиев
 Георги Измирлиев (1851 – 1876), революционер
 Димитър Измирлиев, няколко личности с това име
 Емил Измирлиев (р. 1953), писател, журналист, инженер
 Тома Измирлиев (1895 – 1935), писател, редактор
 Христо Смирненски (1898 – 1923) писател, революционер

Български фамилни имена
Култура в Измир